Кленки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Кленки — деревня в Толочинском районе Витебской области.
 Клёнки — прежнее название деревни Ильич в Гомельском районе Гомельской области.

Россия 
 Кленки — деревня в Пестяковском районе Ивановской области.
 Кленки — деревня в Жиздринском районе Калужской области.

Украина 
 Кленки — село в Купянском районе Харьковской области.